Очеретуватська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Очеретуватська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Очеретуватська сільська рада — Запорізька область, Токмацький район
 Очеретуватська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район